У сезоні 1961 року київське «Динамо» здобуло першу перемогу в чемпіонаті СРСР. У кубку команда зупинилася в 1/8 фіналу.

Найбільше матчів у сезоні провів Олег Макаров (31). Бомбардир — Віктор Каневський (18 голів).

Найбільше матчів у чемпіонаті провели Олег Макаров і Віктор Серебряников (по 23). Бомбардир — Віктор Каневський (18 голів).

Найбільше матчів у кубку провели Володимир Ануфрієнко, Олег Базилевич і Віталій Щербаков (по 3). Бомбардир — Олег Базилевич (2 голи).

Статистика виступів у сезоні:

Керівництво клубу:
 Старший тренер: В'ячеслав Соловйов
 Начальник команди: Віктор Терентьєв
 Тренер: Михайло Коман

Статистика гравців:

У списку «33 кращих гравців СРСР»: Йожеф Сабо (№2), Олег Базилевич, Віктор Серебряников, Віктор Каневський (№3).

Посилання 
 
 
 
 Чемпіонат СРСР 1961 на сайті RSSSF  .
 Кубок СРСР 1961 на сайті RSSSF  .

Сезони «Динамо» (Київ)
1961 у футболі
1961 в українському спорті